Basileia (Oud-Grieks:  / basíleia - koningin, prinses;  - koninkrijk) was een term die meerdere betekenissen kon hebben:
 Het koninklijk paleis of citadel (basileia) van Atlantis, zoals het werd beschreven door de Griekse filosoof Plato in zijn dialoog Critias.
 Het koninkrijk van God (basileia tou theou) of koninkrijk der hemelen (basileia tōn ouranōn) in de Joodse en christelijke geloofsovertuiging en theologie.
 Basileia is de naam van Zeus' meid in Aristophanes' toneelstuk De Vogels.
 Een epiklese van de titanide Theia.
Basileia (Oud-Grieks:  / basíleia) was een festival dat werd gevierd te Lebadeia in Boeotië, ter ere van Trophonios, die de bijnaam  / Basileús kreeg. Dit festival werd ook wel  / Trophonia genoemd (Pollux, I 37). Het werd voor het eerst onder deze naam vermeld als pan-Boeotisch festival na de slag bij Leuctra (Diod., XV 53.).

Referentie
 , art. Basileia, in  (ed.), Dictionary of Greek and Roman Antiquities, Londen, 1875, p. 198.

Griekse oudheid